Syrbe ist der Familienname folgender Personen:

Barbara Syrbe (* 1954), deutsche Politikerin der Partei Die Linke
Johann Jacob Syrbius (auch: Syrbe; 1674–1738), deutscher Philosoph und lutherischer Theologe
Max Syrbe (1929–2011), deutscher Wissenschaftler und Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft